Horváth Imre (1816–1888) római katolikus plébános
 Horváth Imre (1901–1958) diplomata, külügyminiszter (1956–1958)
 Horváth Imre (1906–1993) erdélyi magyar költő
 Horváth Imre (1926–1979)  botanikus
 Horváth Imre (1926–?) kertésztechnikus, mezőgazdasági vállalkozó
 Horváth Imre (1929) állatorvos
 Horváth Imre (1935) mérnök
 Horváth Imre (1944–2021) nyugdíjas határőr alezredes, politikus (MSZP)
 Horváth Imre pedagógus
 Horváth Imre operaénekes